Aceasta este lista celor 594 de comune din departamentul  Doubs  din Franța.

(CAB) Communauté d'agglomération du Grand Besançon, creată în 2001.
(CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, creată în 2000.

Doubs